Résultats détaillés du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de Sydney.

Faits marquants 
 En battant Tommy Haas en finale, Ievgueni Kafelnikov remporte à Sydney le  de sa carrière.
 Les absents du top 10 : le n°1 mondial Pete Sampras, Andre Agassi n°6, Thomas Enqvist n°7, sans raisons particulières car ils jouent sur le circuit avant et après les Jeux.
 Pas moins de 9 têtes de série sont battues dès le premier tour dont Marat Safin, Lleyton Hewitt et Tim Henman.
 Le jeune Tommy Haas,  mondial se hisse en finale en ayant battu deux têtes de série (Wayne Ferreira et Àlex Corretja).
 Deux joueurs amateurs non classés à l'ATP, le bolivien Diego Camacho et le béninois Christophe Pognon obtiennent une place grâce à la commission d'invitation tripartite. Le premier n'avait joué que 8 matchs sur le circuit professionnel. Mené 6-0, 4-0, il remporte un jeu "lâché" par Jeff Tarango agacé par les remontrances de l'arbitre à propos de sa tenue non réglementaire. Christophe Pognon, membre de l'équipe nationale de Coupe Davis, a un classement assimilé au  français. Il perd 6-1, 6-1 en 38 minutes contre le  mondial, Gustavo Kuerten.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000

Références

Liens externes 
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000
Jeux Olympiques